PSQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Philadelphia Pa/wilm'ton Spb (Stati Uniti)